Openfire (ранее известный как Wildfire Server и Jive Messenger) — кроссплатформенный XMPP-сервер, написанный на Java и использующий двойное лицензирование под Apache License 2.0 и коммерческой лицензией.

Большая часть задач администрирования сервера решается через веб-интерфейс под управлением Jetty, доступный на портах 9090 (HTTP) и 9091 (HTTPS) по умолчанию; администраторам доступно редактирование настроек сервера, добавление и удаление пользователей, комнат конференций и так далее.

Программная архитектура сервера обеспечивает поддержку плагинов. Реализована поддержка SSL/TLS. Для хранения сообщений и профилей пользователей сервер использует реляционную базу данных, к которой подключается по JDBC, поддерживаются Oracle Database, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Adaptive Server Enterprise, MySQL, а также встраиваемая СУБД HSQLDB. Производитель утверждает о поддержке до 50 тыс. одновременных пользователей на сервер. Возможно горизонтальное масштабирование — запуск нескольких экземпляров сервера на различных узлах при работе с распределённой базой данных (поддерживается распределённый резидентный грид ).

Обеспечена интеграция со LDAP — участниками сети могут быть пользователи Active Directory, а выбранные группы можно автоматически публиковать в списках контактов Jabber-совместимого клиента. Кроме того, возможна аутентификация пользователей посредством сторонних источников данных.

Разработан в 2002 году компанией Jive Software, с 2008 года — открыт и передан в сообщество. С 2016 года разработкой и распространением сервера занимается фирма Igniterealtime во главе с Дэвидом Кридлендом, которая также выпускает jabber-клиент Spark, полная совместимость с которым поддерживается непосредственно производителем. 

8 декабря 2017 года продукт русифицирован.

Примечания

Ссылки 
 

Программное обеспечение с лицензией Apache Software License
Свободное программное обеспечение, написанное на Java
XMPP-серверы